Тишкевич Анджей ( 1949) — польський військовий і політичний діяч.
 Тишкевич Андрій Бенедиктович (1888—1955) — граф, дипломат. Секретар дипломатичної місії УНР на Кавказі. Племінник Михайла Тишкевича.
 Тишкевич Беата — польська кіноактриса.
 Тишкевич Василь — державний діяч Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.
 Тишкевич Василь Антонович — Герой Радянського Союзу.
 Тишкевич Григорій Антонович (*1940) — український художник, голова правління Донецької обласної організації Національної спілки художників України (1970), заслужений художник України (1995), лауреат премії Ленінського комсомолу України ім. М. Островського.
 Тишкевич Казимир — староста (Чечерське староство).
 Тишкевич Катерина Ігорівна ( 1994) — українська акторка і модель.
 Климентина Тишкевич (до заміжжя — Пото́цька; пол. Klementyna Tyszkiewicz; * жовтень 1856, Славута — † 7 червня 1921, Париж, Франція) — графиня. Остання власниця Сатанова.
 Людвік Тишкевич (1748—1808) — державний і громадський діяч Речі Посполитої XVIII—XIX століть.
 Тишкевич Михайло Станіславович — граф, дипломат, публіцист, митець і меценат.
 Тишкевич Петро — мінський каштелян.
 Тишкевич Юрій — державний діяч Речі Посполитої.
 Тишкевич Юрій Григорович (10.04.1918 — 17.09.1998) — радянський, український художник-декоратор, художник кіно («Наперекір усьому» (асис. худ.), «Право на любов», «Ати-бати, йшли солдати...», «Легенда про княгиню Ольгу» тощо).
 Ян Тишкевич (1851—1901) — граф. Четвертий ординат міста Біржай (Литва). Рід Тишкевичів належав до гербу Леліва.
 Тишкевич Ян Остап — воєвода.
 Януш Тишкевич (1590–1649) — магнат, меценат, державний та політичний діяч Речі Посполитої.

Див. також 
 Скумін-Тишкевич Федір (1538—1618) — білоруський магнат, політичний діяч Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтського, згодом Річчі Посполитої, дипломат, меценат.
 Тишкевич-Азважинський Семен Петрович (1894—1938) — композитор, музичний діяч.
 Тишкевичі

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Тишкевичі